В парному розряді жіночого тенісного турніру Madrid Open 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Джилл Крейбас і Лізель Губер виграли титул, у фіналі перемігши пару Ріта Гранде і Анжелік Віджайя 6–4, 7–66.

Сіяні пари 

 Барбара Шетт /  Патріція Вартуш (чвертьфінал)
 Еммануель Гальярді /  Патрісія Тарабіні (1-ше коло)

 Нанні де Вільєрс /  Аліна Жидкова (1-ше коло)
 Труді Мусгрейв /  Абігейл Спірс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Madrid Open (теніс)